Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2013 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 14. bis 18. Mai 2013 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Sieger wurde der Lette Māris Vartiks, der im Finale den Russen Wladimir Wainzwaig mit 7:3 besiegte. Die Russen Nikita Liwada und Jewgeni Stalew kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der der Ukrainer Hlib Waschtschenkow, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Bei den Damen setzte sich Titelverteidigerin Diana Mironowa im rein russischen Endspiel gegen Olga Milowanowa mit 5:1 durch. Den dritten Platz belegten die Russinnen Polina Jaroschewitsch und Swetlana Maximowa.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 120 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 59 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Olimpijski